Canadian Direct Insurance BC Men’s Curling Championship 2014, turniej wyłaniający mistrzów Kolumbii Brytyjskiej w curlingu. Odbył się między 4 a 9 lutego 2014 w Vancouver, na lodowisku Vancouver Curling Club.

Mistrz wystąpi w Kamloops na Tim Hortons Brier 2014. Złotych medali bronił zespół Andrew Bilesky’ego, nie awansował jednak do rundy finałowej. Po tytuły mistrzowskie sięgnęła ekipa Johna Morrisa, w finale pokonała 11:2 Jasona Montgomery’ego.



Kwalifikacje 
 Obrońca tytułu mistrza prowincji
 Andrew Bilesky
 Lider klasyfikacji CTRS (1 grudnia 2012-1 grudnia 2013)
 John Morris
 Kootenay Playdown (6-8 grudnia 2013)
 Tom Buchy
 Trevor Perepolkin
 Okanagan Playdown (14-15 grudnia 2013)
 Jeff Richard
 Scott Decap
 Island Playdown (13-15 grudnia 2013)
 Neil Dangerfield
 Jason Montgomery
 Lower Mainland Playdown (6-8 grudnia 2013)
 Dean Joanisse
 Grant Dezura
 Brent Pierce
 Open Qualification Round (10-12 stycznia 2014)
 Chris Baier
 Ken McArdle
 Mark Longworth
 Brent Yamada

Drużyny

Rudna A

A1-A8

A9-A12

A13-A14

A15

Runda B

B1-B4

B5-B8

B9-B11

B12-B13

B14

Runda C

C1-C3

C4-C7

C8-C10

C11-C12

Runda finałowa

A-B 
8 lutego 2014; 10:00

C1-C2 
8 lutego 2014; 10:00

Półfinał 
8 lutego 2014; 19:30

Finał 
9 lutego 2014; 16:00

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalny serwis zawodów na playdowns.com 

2014 w curlingu
2014